Ezek a fiatalok 1967-ben készült zenés magyar film
 Ezek a fiatalok az előbbi film zenei anyagából készült album